Семиречка — топоним:

Семиречка — село на Украине.
Семиречка — приток Амыла.
Семиречка — приток Шайтанки.